La Copa Hopman 1989 corresponde a la 1ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 8 equipos en total, representando a Checoslovaquia, Japón, Yugoslavia, Suecia, Alemania, Francia, Reino Unido y Australia.

Cuadro

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 1989